Jardim Independência (Barão Geraldo)
Jardim Independência (São Paulo)

Desambiguações de topônimos